Манье́р () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Жербевиллер.

География 
 
Маньер расположен на границе с департаментом Вогезы, в 43 км к юго-востоку от Нанси, в 23 км к югу от Люневиля и в 14 км к северу от Рамбервиллера. Стоит у впадения Бельвитты в Мортань, приток Мёрта.

Соседние коммуны: Муаян на севере, Домтай на востоке, Сен-Пьермон и Денвиллер на юге, Клезантен на юго-западе, Маттексе и Жиривиллер на западе, Серанвиль и Валлуа на северо-западе.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 342 человека.

Достопримечательности 
 Церковь в неоготическом стиле XIX века, построена на месте бывшей крепости XV века.
 Руины замка XIV века, разрушенного в XIX веке.
 Железная дорога для дрезины по долине реки Мортань.

Ссылки  
 Национальный институт статистики  

Коммуны департамента Мёрт и Мозель